A délibáb jelentheti:

délibáb, egy a fény törésével magyarázható légköroptikai jelenség
Délibáb, magyar eredetű női név

Folyóiratok
Délibáb, Festetics Leó és Jókai Mór folyóirata (1853. január 2. – 1854. február 13.)
Délibáb, 1856 és 1858 között Friebeisz István szerkesztésében megjelent szépirodalmi folyóirat és divatlap
Délibáb, ifjúsági folyóirat, 1881–1882-ben jelent meg, Temesváron, havonként kétszer, Löwy Miklós szerkesztésében és ifj. Magyar Dávid kiadásában
Délibáb, budapesti művészeti, irodalmi és rádiós hetilap (1927. január 1. – 1944. december 16.). Szerkesztői: Tolnai Simon, Paizs Géza, Bibó Lajos, Tolnai Sándor.
Délibáb, a Cserhát Művész Kör hivatalos művészeti lapja
Délibáb, A Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége DéliBáb (főszerk. Dupka Zsolt, Ungvár-Budapest) címmel kiadott hírlevele

Művészet
Délibáb, népzenei együttes
Délibáb Zsíros István 1911-ben bemutatott színdarabja
Délibáb, Svetozar Ristovski 2004-es filmdrámája
Délibáb, Hajdu Szabolcs 2014-es filmdrámája
Délibáb, Ricardo Trogi 2015-ös filmvígjátéka
Délibáb, a Hiperkarma 2017-es stúdióalbuma
Délibáb, kitalált autobot szereplő a Transformers univerzumban